La Salitrera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Salitrera, Tecozautla, 
 La Salitrera, Alfajayucan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar